Voici la liste des planètes mineures numérotées de 213001 à 214000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 213001 à 214000

213001-213100

213101-213200

213201-213300

213301-213400

213401-213500

213501-213600

213601-213700

213701-213800

213801-213900

213901-214000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000